Никола́й Добры́нин:
 Добрынин, Николай Никитич (1811—1887) — тульский городской голова, потомственный дворянин, благотворитель и предприниматель.
 Добрынин, Николай Николаевич (род. 1963) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа.
 Добрынин, Николай Фёдорович (1890—1981) — советский учёный-психолог.